Last Dance ist der Titel von:

 Last Dance (Album), Album von Keith Jarrett und Charlie Haden
 Last Dance (1996), US-amerikanischer Film von Bruce Beresford
 Last Dance (2012), australischer Film von David Pulbrook
 Last Dance (Big-Bang-Lied), Lied der südkoreanischen Boygroup Big Bang (Band) (2016)
 Last Dance (Donna-Summer-Lied), Lied von Donna Summer (1978) 	
 Last Dance (Stefania-Lied), Lied von Stefania Liberakakis